Příjmení Zimmer má více nositelů:

 Gotthard Zimmer (1847–1886) – český fotograf působící v Českém Krumlově
 Hans Zimmer (* 1957) – německý autor filmové hudby
 Jan Zimmer (1858–1938) – rakouský a český advokát a politik
 Jean Zimmer (* 1993) – německý fotbalista
 Josef Zimmer (1854–1945) – rakouský politik německé národnosti z Moravy
 Nicolai Zimmer (1810–1894) – dánský obchodník, právník a inspektor severního Grónska

Externí odkazy